Hermann Helms ist der Name folgender Personen:

* Hermann Helms (Reeder, 1868) (1868–1942), deutscher Reeder
 Hermann Helms (Schachspieler) (1870–1963), US-amerikanischer Schachspieler
 Hermann Helms (Politiker) (1871–1921), deutscher Politiker (SPD), MdHB
 Hermann Helms (Reeder, 1898) (1898–1983), deutscher Reeder
 Hermann Helms (Reeder, 1928) (1928–2005), deutscher Reeder

Hermann Helms bezeichnet:
 Hermann Helms (Schiff), einen Seenotrettungskreuzer